Кловер () — это производственное имя, данное гигантскому монстру (кайдзю) в фильме 2008 года «Монстро» (, досл. «Клевери́ще»). Существо было первоначально придумано продюсером Дж Дж. Абрамсом и создано художником . В фильме имя монстра никогда не упоминается; название «Кловерфилд» зафиксировано только в материалах дела Министерства обороны США об инцидентах, показанных в киноленте. Министерство обороны называет существо «LSA», что означает «Large-Scale Aggressor», как показано в специальном дополнении к фильму на Blu-ray под названием «».

Появления 
Впервые монстр был упомянут в вирусной маркетинговой кампании фильма «Монстро», включающей запись его рёва, зарубежные новостные ролики о его нападении и изображения с гидролокатора. Затем существо впервые появилось в самой киноленте, где оно предстало бесчинствующим в Нью-Йорке во время атаки на него американских военных.

Подобный монстр появляется в манге  (2008) Ёсики Тогавы, которая является спин-оффом фильма и насчитывает четыре выпуска.

Кловер не появился во втором фильме франшизы, «Кловерфилд, 10» (2016). Несмотря на свои внушительные размеры, Кловер позиционируется авторами киносерии как новорождённое существо, детёныш. В конце третьего фильма, «Парадокс Кловерфилда» (2018), появляется похожее, но значительно более крупное существо. Ранее в фильме персонаж Майкл Гамильтон видит огромную тень, но неясно, принадлежит ли она существу, увиденному в конце фильма, оригинальному Кловеру или другому представителю их вида.

Влияние

Мерчандайз 
Компания Hasbro, производящая игрушки, выпустила ограниченным тиражом 14-дюймовую фигурку монстра. В комплект входят несколько аксессуаров, в том числе отсечённая голова статуи Свободы, две сменные головы (одна с открытым ртом, другая с закрытым) и 10 статичных фигурок паразитов монстра.

В поп-культуре 

 Фильм «Монстро» спародирован в эпизоде «Пандемия 2: Потрясение» 12 сезона «Южного парка», где Кловер заменён на морскую свинку.
 12 сентября 2010 года в стрипе   было показано, как Лио пытается заманить Кловера в гигантскую клетку в качестве домашнего питомца.
 В фильме 2018 года «Тихоокеанский рубеж 2» Кловер и другие кайдзю (подписанные) видны на мониторе в качестве пасхальных яиц.

Примечания

Ссылки 

Персонажи научно-фантастических фильмов
Персонажи фильмов ужасов
Персонажи аниме и манги
Кинозлодеи
Кайдзю
Кловерфилд
Персонажи, созданные Дж. Дж. Абрамсом